«Francisco Silva» - conjunto del nombre propio Francisco y el apellido Silva - puede referirse a:

Personajes 
Futbolistas
 Francisco Silva "Borrego" (19??-s/d), futbolista mexicano - activo años '40 y '50.
 Francisco Silva Flores (1983-), futbolista mexicano.
 Francisco Silva Perea (2005-), futbolista colombiano.
 Francisco Silva Gajardo (1986-), futbolista chileno.
 Francisco Silva Cabrera (1990-), futbolista paraguayo.
Políticos
 Francisco Silva Silva (1852-1931), abogado y político radical chileno.
Variante Da Silva
 Francisco da Silva, historietista e ilustrador español.
 Francisco da Silva, escultor portugués.
Ficticio
 Francisco Silva, personaje ficticio de la serie Los 80.